Symfonie in f (Bruckner) - Anton Bruckner (1863)
 Symfonie nr. 49 (Haydn) La Passione - Joseph Haydn (1768)
 Symfonie nr. 2 (Bruch) - Max Bruch (1870)
 Symfonie nr. 4 (Tsjaikovski) - Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1878)
 Symfonie nr. 2 (Richard Strauss) - Richard Strauss, opus 12 (1884)
 Symfonie nr. 1 (Sjostakovitsj) - Dmitri Sjostakovitsj (1925)
 Symfonie nr. 10 (Mjaskovski) - Nikolaj Mjaskovski (1927)
 Symfonie nr. 24 (Mjaskovski) - Nikolaj Mjaskovski (1943)
 Symfonie nr. 4 (Vaughan Williams) - Ralph Vaughan Williams (1934)

Zie ook
 Symfonie in F